Байша́нь () — городской округ в провинции Гирин КНР; назван в честь горы Пэктусан.

История 
В начале XX века эти места входили в состав уезда Тунхуа. В 1902 году из уезда Тунхуа был выделен уезд Линьцзян (临江县).

После того, как на Северо-Востоке был ликвидирован институт цзянцзюней и он был разделён на провинции, эти места вошли в состав провинции Фэнтянь (в 1929 году переименованной в Ляонин). После образования в 1932 году марионеточного государства Маньчжоу-го там несколько раз менялось административно-территориальное деление, и в 1934 году эти места вошли в состав провинции Аньдун, а в 1937 году — в состав провинции Тунхуа.

После окончания Второй мировой войны и ликвидации Маньчжоу-го эти места вновь вошли в состав провинции Ляонин. В 1946 году начался 2-й этап гражданской войны, и эти места стали одним из основных мест боёв Линьцзянской кампании 1946—1947 годов.

В 1949 году была образована провинция Ляодун, в составе которой был образован Специальный район Тунхуа (通化专区), и эти места вошли в его состав. 20 августа 1954 года Специальный район Тунхуа был передан в состав провинции Гирин. В 1959 году был расформирован уезд Линьцзян, а на его месте был образован город Хуньцзян. 

4 февраля 1985 года, в связи с переходом КНР на новую трёхуровневую систему административно-территориального деления, район Тунхуа был ликвидирован, а на его территории были образованы городские округа Тунхуа и Хуньцзян. В состав городского округа Хуньцзян вошли уезды Фусун и Цзинъюй, а также Чанбай-корейский автономный уезд; территория бывшего города Хуньцзян была разделена на районы Бадаоцзян, Линьцзян и Саньчацзы. В 1993 году район Линьцзян был преобразован в уезд Линьцзян. В 1993 году уезд Линьцзян был преобразован в городской уезд.

31 января 1994 года городской округ Хуньцзян был переименован в «Байшань». 30 декабря 1995 года район Саньчацзы был преобразован в уезд Цзянъюань. В 2010 году район Бадаоцзян был переименован в Хуньцзян.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Байшань делится на 2 района, 1 городской уезд, 2 уезда, 1 автономный уезд:

Примечания

Ссылки 
 

 
Городские уезды Гирина